Лычково — название населённых пунктов:

Россия 
 Лычково — село в Демянском районе Новгородской области.

Украина 
 Лычково — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.